Giovanni Saldarini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Casa Saldarini – edificio residenziale di Piombino meglio noto come Il Dinosauro o La Balena